SLC26A7 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 8-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 656 амінокислот, а молекулярна маса — 72 213.

Задіяний у таких біологічних процесах, як транспорт іонів, транспорт, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у мембрані, ендосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 8

Некатегоризовані білки